Кампо — іспанське (), італійське  — «поле») та французьке () прізвище, а також топонім:

Прізвище 
 Іван Кампо (; 1974) — іспанський футболіст, захисник.
 Режис Кампо (; 1968) — французький композитор.
 Самуелє Кампо (, 1995) — швейцарський футболіст, півзахисник.

Топонім

Кампо — місто, штат Колорадо
 Кампо — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Кампо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.
 Кампо () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.
 Кампо () — муніципалітет у Франції, департамент Південна Корсика.

Кампо — громада в кантоні Тічино

Інше 
 Кампо () — комуна, входить до складу департаменту Осеан Південного регіону Камеруну.
 Кампо (Нтем) () — річка в Центральній Африці, протікає по межі Камеруну з Екваторіальною Гвінеєю.
 Кампо — у Венеції відкритий простір між будівлями, аналогічне до майдану.

Див. також 
 Кемпо (значення)
            
Французькі прізвища
Іспанські прізвища
Італійські прізвища